ILX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ileg (Papua Nuova Guinea)